dauphin – fr. delfin
 Eurocopter Dauphin – śmigłowiec
 Dauphin – rzeka w Kanadzie
 Dauphin – miasto w Kanadzie
 Dauphin – miejscowość we Francji
 Dauphin – miejscowość w stanie Pensylwania w USA, w hrabstwie Dauphin
 hrabstwo Dauphin (ang. Dauphin County)  w stanie Pensylwania w USA:
 „Dauphin” – francuski okręt podwodny z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 „Dauphin” – francuski okręt podwodny z okresu „zimnej wojny”